Андрій Олегович Седик (, Рівне)  — український військовик, генерал-майор, начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України у 2012-2013 роках, начальник штабу і заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України у 2013р

Примітки 

Працівники Служби безпеки України
Українські військовики